Steele County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Steele County Courthouse (Minnesota), ID-Nr. 78001565
 Steele County Courthouse (North Dakota), ID-Nr. 85002995
 Old Steele County Courthouse (Minnesota), ID-Nr. 76001076